Pontanus (Bedeutung: „zur Brücke gehörig“, von lateinisch pons ‚Brücke‘) ist der lateinische oder latinisierte Familienname folgender Personen:

 Ambrosius Pontanus († 1643), Augustinerchorherr in Sept-Fontaines (Brabant) und Verfasser ordensgeschichtlicher Schriften
 Christianus Pontanus: Christian Brück (um 1516–1567), Politiker und sächsischer Kanzler
 Dionysius Pontanus (oder a Ponte): Denis Dupont (auch du Pont; † um 1555), französischer Advokat und Ratsherr in Blois, federführend bei der von Ludwig XII. beauftragten Redaktion der Coutumes de Blois
 Erasmus Pontanus (* um 1600), 1631 Rektor der Gelehrtenschule Neubrandenburg, wichtiger Augenzeuge des Dreißigjährigen Kriegs ebd.
 Fabius Pontanus: Fabio Pontano (16. Jh.), italienischer Humanist und Biograph seines Vaters Johannes Jovianus Pontanus
 Gregorius Pontanus: Gregor Brück (eigentlich Gregorius Henisch, Heinse, Heintz, Heinis u. a., 1485–1557), Politiker und sächsischer Kanzler
 Georg Barthold Pontanus von Breitenberg (um 1550–1614/16), böhmischer Dompropst zu Prag, Humanist und Herausgeber
 Henricus Pontanus (1653–1714; auch Heinrich Pontanus), reformierter Prediger und Theologe, erster Rektor des Gymnasiums von Lingen, dann Professor und zeitweise Rektor der Universität Utrecht

 Jacobus Pontanus, auch (Jacob) Pontan, Jakob Spannmüller, (1542–1626), Jesuit und Humanist, Gründer des Salvator-Kollegs in Augsburg
 Johann Christian von Pontanus (1742–1813), preußischer Generalmajor
 Johann Pontanus: Hans Prückner (1485–1547), Bürgermeister in Hof
 Johann Pontanus (auch: Brückner; um 1515–1572), deutscher Mediziner und Alchemist
 Johann Isaak Pontanus (1571–1639), dänisch-niederländischer Historiograph
 Johannes Jovianus Pontanus: Giovanni Gioviano Pontano (1429–1503), italienischer Humanist
 Ludovicus Pontanus: Ludovico Pontano (auch Ludovicus Romanus, Ludovico Romano; 1409–1439), italienischer Jurist
 Ludovicus de Ponte: Luis de la Puente (1554–1624), spanischer Jesuit und geistlicher Schriftsteller 
 Matthaeus Pontanus: Matthäus Brückner (Matheus Bruggener von Hilpershausen, 1565–1620), Buchdrucker
 Michael Pontanus: Michael Brüggemann (auch Michał Mostnik, 1583–1654), protestantischer Pastor und Übersetzer
 Nicolaus Pontanus: Nikolaus Prugener (auch Pruckner, Prueckner; um 1494–1553), deutscher Mathematiker, Astronom und evangelischer Theologe
 Petrus Pontanus: Pieter van der Brugge (auch frz. Pierre du Pont; um 1480–um 1540), flämischer Humanist
 Robertus Pontanus: Robert Pont (auch Kylpont, Kynpont, 1524–1606), schottischer reformierter Priester und Autor

Außerdem:
 Pontanus (Mondkrater), benannt nach Giovanni Pontano

Siehe auch:
 Pontani
 Pontano
 Del Ponte
 Dupont